Пе́рвая ли́ния:
 Первая линия — название расположения войск действующей армии РИА и РККА, непосредственно соприкасающимися с войсками противника, позднее передовая линия (просторечие — передовая, передок).

Название улиц в ряде населённых пунктов, в частности:
 Первая линия — прежнее название улицы Короленко в Казани.
 Первая линия — улица в Ростове-на-Дону.
 Первая линия — улица в Тамбове.

Линии метро:
 Первая линия — линия метро Петербургского метрополитена.
 Первая линия — линия метро в Алма-Ате.
 Первая линия — линия метро в Екатеринбурге.
 Первая линия — линия метро в Пусане.
 Первая линия — линия метро в Самаре.
 Первая линия — вариант названия Сокольнической линии Московского метрополитена.

 Первая линия — линия метро в Рио-де-Жанейро.

Общественная организация:
 Первая линия — итальянская леворадикальная организация, существовавшая с 1976 по 1981 год.

См. также 
  (значения)
 1 (линия метро)
 Первая линия Васильевского острова (Санкт-Петербург)
 Первая линия Хорошёвского Серебряного Бора (Москва)
 Первая Северная линия (Москва)
 
 Первая авеню